МЧС может означать:
 МЧС — министерство по чрезвычайным ситуациям.
МЧС России
МЧС Украины
 МЧС Азербайджана
МЧС Армении
 МЧС Белоруссии
 МЧС Казахстана
 МЧС Киргизии
 МЧС Узбекистана
 МЧС Туркменистана
МЧС Селятино — название футбольного клуба «Краснознаменск» в 1996—1997 гг.